Het tennistoernooi US Open werd in 1984 bij de vrouwen voor de 98e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de tweede keer door in de finale haar landgenote Chris Evert-Lloyd met 4-6, 6-4 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Martina Navrátilová (winnares)
  Chris Evert-Lloyd (finale)
  Hana Mandlíková (kwartfinale)
  Pam Shriver (kwartfinale)
  Kathy Jordan (tweede ronde)
  Manuela Maleeva (eerste ronde)
  Zina Garrison (derde ronde)
  Claudia Kohde-Kilsch (vierde ronde)

  Lisa Bonder (vierde ronde)
  Jo Durie (eerste ronde)
  Kathleen Horvath (eerste ronde)
  Bonnie Gadusek (vierde ronde)
  Wendy Turnbull (halve finale)
  Carling Bassett (halve finale)
  Barbara Potter (vierde ronde)
  Andrea Temesvári (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1984